

Тимофієвка — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Тимофієвка — село, Качирський район, Павлодарська область